Mary Gordon je lahko:

Mary Gordon (pisateljica), ameriška pisateljica
Mary Gordon (igralka), škotska igralka, aktivna med 1925 in 1950, nastopila v skoraj 300 filmih
Mary Gordon (zastopnica otrok), kanadska socialna podjetnica, pisateljica in zastopnica otrok
Mary Gordon-Watson, britanska jahačica